Жан Анри Дюкро (; 6 мая 1971, Шамони, Савойя Верхняя, Франция) — французский кёрлингист, второй команды Франции на Олимпийских играх 2010 года.

Достижения 
 : серебро ().

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Франции
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года